Leporinus — рід харациноподібних риб родини Аностомові (Anostomidae). Представники роду поширені у прісних водоймах Південної Америки.

Види 
Рід включає 79 видів:
 Leporinus acutidens (Valenciennes, 1837)
 Leporinus affinis Günther, 1864
 Leporinus agassizii Steindachner, 1876
 Leporinus altipinnis Borodin, 1929 
 Leporinus amae Godoy (pt), 1980
 Leporinus amazonicus G. M. dos Santos & Zuanon, 2008
 Leporinus amblyrhynchus Garavello & Britski, 1987
 Leporinus apollo Sidlauskas, Mol & Vari, 2011 
 Leporinus arcus C. H. Eigenmann, 1912
 Leporinus arimaspi Burns, Frable & Sidlauskas, 2014  
 Leporinus aripuanaensis Garavello & G. M. dos Santos, 1981
 Leporinus bahiensis Steindachner, 1875
 Leporinus bimaculatus Castelnau, 1855
 Leporinus bistriatus Britski, 1997
 Leporinus bleheri Géry, 1999
 Leporinus boehlkei Garavello, 1988
 Leporinus britskii Feitosa, G. M. dos Santos & Birindelli, 2011 
 Leporinus brunneus G. S. Myers, 1950
 Leporinus copelandii Steindachner, 1875
 Leporinus cylindriformis Borodin, 1929
 Leporinus desmotes Fowler, 1914
 Leporinus ecuadorensis C. H. Eigenmann & Henn, 1916 
 Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) 
 Leporinus friderici (Bloch, 1794) 
 Leporinus geminis Garavello & G. M. dos Santos, 2009
 Leporinus gomesi Garavello & G. M. dos Santos, 1981
 Leporinus gossei Géry, Planquette & Le Bail, 1991
 Leporinus granti C. H. Eigenmann, 1912
 Leporinus guttatus Birindelli & Britski, 2009
 Leporinus jamesi Garman, 1929 
 Leporinus jatuncochi Ovchynnyk, 1971
 Leporinus klausewitzi Géry, 1960
 Leporinus lacustris Amaral Campos, 1945
 Leporinus lebaili Géry & Planquette, 1983
 Leporinus leschenaulti Valenciennes, 1850
 Leporinus maculatus J. P. Müller & Troschel, 1844
 Leporinus marcgravii Lütken, 1875
 Leporinus melanopleura Günther, 1864 
 Leporinus melanopleurodes Birindelli, Britski & Garavello, 2013 
 Leporinus melanostictus Norman, 1926
 Leporinus microphthalmus Garavello, 1989
 Leporinus microphysus Birindelli & Britski, 2013 
 Leporinus moralesi Fowler, 1942 
 Leporinus multifasciatus Cope, 1878
 Leporinus multimaculatus Birindelli & Teixeira, 2016 
 Leporinus muyscorum (Steindachner, 1900)
 Leporinus nattereri Steindachner, 1876
 Leporinus niceforoi Fowler, 1943
 Leporinus nigrotaeniatus (Jardine, 1841)
 Leporinus nijsseni Garavello, 1990
 Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915
 Leporinus octomaculatus Britski & Garavello, 1993
 Leporinus ortomaculatus Garavello, 2000
 Leporinus pachyurus Valenciennes, 1850
 Leporinus parae C. H. Eigenmann, 1907
 Leporinus paranensis Garavello & Britski, 1987
 Leporinus parvulus Birindelli, Britski & F. C. T. Lima, 2013 
 Leporinus pearsoni Fowler, 1940
 Leporinus piau Fowler, 1941
 Leporinus pitingai G. M. dos Santos & Jégu, 1996
 Leporinus platycephalus Meinken, 1935
 Leporinus punctatus Garavello, 2000
 Leporinus reticulatus Britski & Garavello, 1993
 Leporinus santosi Britski & Birindelli, 2013 
 Leporinus sexstriatus Britski & Garavello, 1980
 Leporinus spilopleura Norman, 1926
 Leporinus steindachneri C. H. Eigenmann, 1907
 Leporinus steyermarki R. F. Inger, 1956
 Leporinus striatus Kner, 1858 
 Leporinus subniger Fowler, 1943
 Leporinus taeniatus Lütken, 1875
 Leporinus taeniofasciatus Britski, 1997
 Leporinus tigrinus Borodin, 1929
 Leporinus torrenticola Birindelli & Teixeira, 2016 
 Leporinus trimaculatus Garavello & G. M. dos Santos, 1992
 Leporinus tristriatus Birindelli & Britski, 2013 
 Leporinus unitaeniatus Garavello & G. M. dos Santos, 2009
 Leporinus vanzoi Britski & Garavello, 2005
 Leporinus venerei Britski & Birindelli, 2008 
 Leporinus yophorus C. H. Eigenmann, 1922

Примітки 

Аностомові
Роди риб